Leptothyrella är ett släkte av svampar. Leptothyrella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leptothyrella